Bjarne Berntsen (1956) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Daniel Berntsen (1993) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Espen Berntsen (1967) – arbitro di calcio norvegese
 Hedda Berntsen (1976) – sciatrice freestyle e sciatrice alpina norvegese
 Klaus Berntsen (1844-1927) – politico danese
 Nils Berntsen (1901-1929) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Ole Berntsen (1915-1996) – velista danese, campione olimpico
 Robin Berntsen (1970), ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Roy Berntsen (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Simen Berntsen (1976) – ex saltatore con gli sci norvegese
 Thomas Berntsen (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Tommy Berntsen (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo difensore